Niemcy:
 Niederau – dzielnica miasta Düren
 Niederau – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia